Бисага може бити:

 Бисага (торба), путна ташна, 
 Бисага (Корнат), острво у Јадранском мору, западно од Корната.
 Бисага (Муртер), острво у Јадранском мору, источно од Муртера.
 Бисага Вела (Жут), острво у Јадранском мору, поред Жута.
 Бисага Велика (Пашман), острво у Јадранском мору, источно од Пашмана.
 Бисага Мала (Жут), острво у Јадранском мору, поред Жута.
 Бисага Мала (Пашман), острво у Јадранском мору, источно од Пашмана. 
 Бисага (залив), залив на источној обали острва Лошињ.